Markowo, village polonais, dans le powiat d'Ostróda
 Markowo, village polonais dans le Powiat de Bielsk Podlaski